Il gruppo della lawsonite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della lawsonite 
 Hennomartinite
 Itoigawaite
 Lawsonite
 Noelbensonite

Note 

Lawsonite